Der Tianjin Health Industry Park 2014 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. Juni 2014 in Tianjin, Volksrepublik China, stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 14. bis 16. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 31 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Ryan Agar
 Lu Yang
 Michail Ledowskich
 Liu Siyu

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 161 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 152 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 158 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Tianjin